Bjerre ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Fabricius-Bjerre (1924–2020), dänischer Pianist und Komponist
 Cecilie Bjerre (* 2001), dänische Handballspielerin
 Erik Bjerre (* ?), dänischer Tennisspieler
 Jonas Buhl Bjerre (* 2004), dänischer Schachspieler
 Kresten Bjerre († 2014), dänischer Fußballspieler
 Marie Bjerre (* 1986), dänische Politikerin (Venstre-Partei), Abgeordnete des dänischen Folketings 
 Mikaela Fabricius-Bjerre (1969–2023), finnische Dressurreiterin
 Morten Bjerre (* 1972), dänischer Handballspieler
 Niels Bjerre (1864–1942), dänischer Maler
 Poul Bjerre (1876–1964), schwedischer Psychotherapeut
 Sys Bjerre (* 1985), dänische Singer-Songwriterin
 Torben Bjerre-Poulsen (* 1949), dänischer Fechter

Bjerre heißt der Ort
 Bjerre (Hedensted Kommune) in Dänemark